Metaxia är ett släkte av snäckor. Metaxia ingår i familjen Triphoridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Metaxia